CPSC steht als Abkürzung für:

 Colombo Plan Staff College, Inter-Regierungsorganisation des Colombo-Plans im Asien-Pazifik-Raum
 Consumer Product Safety Commission, eine unabhängige Behörde der Vereinigten Staaten zur Förderung der Sicherheit von Produkten für Verbraucher

Abkürzung